

Personnalités 

 Nive Voisine : historien et un homme d'Église québécois

Rivières 

 Nive : rivière française
 Nive des Aldudes : rivière française
 Nive de Béhérobie : rivière française
 Nive d'Arnéguy : rivière française

Voir aussi 

 La Nive groupe : Fabricant de produits béton
 Nives : Quartier de Vaux-sur-Sûre Belgique